Označení opus je používán pro různé obsahy:

 latinské označení pro dílo, zkratka op., množné číslo opera (zkratka opp.)
 opusové číslo (op.) – u řady umělců či uměleckých řemeslníků pořadové číslo jejich děl, většinou chronologicky podle doby vzniku nebo vydání
 výraz opus se sám o sobě používá zpravidla pro dílo nějak významné, rozsáhlé. Spojení opus magnum znamená největší, nejvýznamnější dílo daného autora.
 Opus (kryptoměna)
 Opus (skupina) – rakouská hudební skupina
 Opus (vydavatelství) – slovenské hudební vydavatelství – značka gramofonových desek
 OPUS – projekt zpracování textů v různých jazycích
 Opus bonum (lat. Dobré dílo) – sdružení založené Anastázem Opaskem
 Opus Dei (lat. Boží dílo) – osobní prelatura katolické církve
 Opus musicum – hudební revue
 Opus System – kalifornský výrobce počítačů
 Opus (zvukový formát) – formát ztrátové komprese zvukových souborů

Externí odkazy